De Amonissetoren was een toren in de vestingwerken van de Nederlandse stad Venlo. De toren was niet een van de originele torens, maar pas in de 17e eeuw gebouwd.

De toren lag bij de Keulsepoort en werd volgens de stadsrekeningen, die zich in het Gemeentearchief Venlo bevinden, in 1608 gebouwd. Het is niet geheel duidelijk of de toren in de stadsmuur lag, of dat het een solitaire toren was.

Vestingwerk van Venlo